Yankee (scheldwoord)
Yanks (film), een Britse film uit 1979 van John Schlesinger